Talmo ist der Name mehrerer 

Orte in Australien:
 Talmo (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Talmo (Georgia)
 Talmo (Kansas)